María Asunción Leboreiro Amaro conocida por Marian Leboreiro (Ciudad de México) es arquitecta y química. Especialista en urbanismo y patrimonio cultural.

Trayectoria 
Leboreiro estudió arquitectura y es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), y estudió ciencias químicas y es química desde 1975 por la Universidad Complutense de Madrid. Continuó su formación en el campo de la investigación urbana, es técnico urbanista por el Instituto Nacional de Administración pública de España y se doctoró por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en 1993 con la lectura de la tesis de título El balneario, la ciudad ensimismada, Estudio de casos del no de la Península Ibérica, dirigida por Luis Moya González.

Leboreiro participa en congresos y conferencias con ponencias, escribe artículos científicos de investigación, en prensa y publicaciones sobre urbanismo y patrimonio. Autora de publicaciones con títulos dedicados a poblaciones gallegas como, Baiona en su tiempo o Vigo. Puerto y destino. Atlas urbanístico de Vigo, otras dedicados al patrimonio como el de título El balneario, la ciudad ensimismada, y a temas de urbanismo tales como Transformaciones urbanas sostenibles, Los nuevos espacios públicos y la vivienda del siglo XXI o Espacio público, lugar de vida urbana, entre otras publicaciones. También escribe en publicaciones colectivas, caso del capítulo sobre Londres en el libro de título El pasado en el presente. Berlín, Lisboa, Londres, Madrid, París, en el que también participan con otros artículos Enrique Bardají Álvarez, Ramón López de Lucio, Beatriz Fernández Águeda, Eduardo Campelo, Michel Tossaint, Joao Cabral. Es editora y directora de la revista digital https://www.planur-e.es

Leboreiro es profesora en el departamento de Urbanística y ordenación del territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y en el máster universitario dePatrimonio cultural en el Siglo XXI: Gestión e Investigación coorganizado por la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid.

Leboreiro dirige su estudio taula-marianleboreiro dónde trabaja también como profesional, colegiada en Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, ha realizado proyectos de vivienda unifamiliar y edificios de vivienda colectiva así como edificios de otros usos, y numerosos proyectos de planeamiento, planes generales, planes de desarrollo, catálogos de patrimonio y planes especiales de protección, de reforma interior, como los realizados en los Conjunto Histórico Artístico de Bayona (España), Zafra y Ribadavia.

Publicaciones seleccionadas 

 1994 El balneario, la ciudad ensimismada. Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. ISBN 9788460090144.
 2000 Vigo, puerto y destino. Atlas Urbanístico de Vigo. Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia y Fundación Provigo. ISBN 9788485665341.
 2009 Espacio público y género Arquitectas: un reto profesional. Instituto Juan de Herrera. ISBN 9788469191682.
 2011 Baiona y su tiempo  Ayuntamiento de Baiona. ISBN 978-84-606-5411-7.
 2011 La movilidad sostenible y accesible en el patrimonio cultural.  En colaboración con Joaquín Ibáñez Montoya y otros; Mairea. ISBN 978-84-92641-95-6.
 2015 El pasado en el presente. Berlín, Lisboa, Londres, Madrid, París. Editorial Planur-e. En colaboración con Enrique Bardají Álvarez, Ramón López de Lucio, Beatriz Fernández Águeda, Eduardo Campelo, Michel Tossaint, Joao Cabral. ISBN: 978-84-608-1283-8

Referencias

Enlaces externos 
 taula-leboreiroamaro.com

Arquitectas de España
Urbanistas de España del siglo XX
Urbanistas de España del siglo XXI
Químicas de España
Escritoras de España